Imię i nazwisko Michael Weiss nosili lub noszą m.in.:
 Michael Weiss (ur. 1958) – amerykański kompozytor i pianista jazzowy
 Michael T. Weiss (ur. 1962) – amerykański aktor
 Michael Weiss (ur. 1976) – amerykański łyżwiarz figurowy, olimpijczyk z 1998 i 2002
 Michael Weiss (ur. 1981) – austriacki kolarz, olimpijczyk z 2004
 Michael Weiss (ur. 1991) – amerykański pływak